Pingen ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor Pingen (1841–1927), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Das Verb pingen steht für:
 Abfragen der Erreichbarkeit eines Computers; siehe Ping (Datenübertragung)

Siehe auch:

 Pinge, durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung